John Dunning ist der Name folgender Personen:

* John Dunning, 1. Baron Ashburton (1731–1783), britischer Jurist
 John Dunning (Snookerspieler) (1927–2009), britischer Snookerspieler 
 John Dunning (Filmproduzent) (1927–2011), kanadischer Filmproduzent und Drehbuchautor
 John Dunning (Autor) (* 1942), US-amerikanischer Autor
 John D. Dunning (1916–1991), US-amerikanischer Filmeditor
 John H. Dunning (1927–2009), britischer Ökonom
 John Ray Dunning (1907–1975), US-amerikanischer Kernphysiker